Доброслав:
 Доброслав — посёлок городского типа в Одесской области Украины, административный центр Лиманского района.
 Доброслав Судьич — галицкий боярин XIII века.
 Добровольский, Алексей Александрович (известен также как Доброслав; 1938—2013) — советский диссидент, национал-социалист, один из основателей русского неоязычества.
 Доброславский, Валерий Юрьевич (известен также как Доброслав; 1965—1997) — влиятельный луганский бизнесмен, луганский криминальный авторитет 1990-х годов.